LRH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di La Rochelle Isola di Ré, La Rochelle, Francia